Ricardo Pedriel Suárez (Santa Cruz de la Sierra, 19 de janeiro de 1987) é um futebolista boliviano que atua como atacante.

Carreira
em 2006 foi revelado pelo Wilstermann onde jogou até 2008, depois foi jogar no Steaua Bucureşti, da Romênia, que foi rebaixado para o time B. Em 2009, foi emprestado para o Giresunspor, da Turquia. Em junho de 2010 foi novamente emprestado, dessa vez para o Sivasspor, também do futebol turco.

Seleção
Pedriel foi selecionado para disputar o Campeonato sul-americano Sub-20 de 2007 pela Bolívia e jogou 4 partidas do torneio.

Em 6 de fevereiro de 2008 ele estreou na seleção principal da Bolívia em um amistoso contra o Peru na cidade de La Paz onde fez o gol da vitória boliviana por 1x0.

Gols pela seleção

Ligações externas
 Ricardo Pedriel's profile - SteauaFC.com (Romanian)
 Ricardo Pedriel's career - RomanianSoccer.ro (English)
 Ricardo Pedriel's career - national-football-teams.com (English)
 Ricardo Pedriel's career - conmebol.com (English)

Naturais de Santa Cruz de la Sierra
Futebolistas da Bolívia
Futebolistas do Club Deportivo Jorge Wilstermann
Futebolistas do FC Steaua București
Futebolistas do Giresunspor Kulübü
Futebolistas do Sivasspor Kulübü
Futebolistas do Club Bolívar
Futebolistas do Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü
Jogadores da Seleção Boliviana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2011
Jogadores da Copa América de 2015